Valley County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Valley County (Idaho) – okres státu Idaho
 Valley County (Montana) – okres státu Montana
 Valley County (Nebraska) – okres státu Nebraska